Am EHF-Pokal 2002/03 nahmen 57 Handball-Vereinsmannschaften teil, die sich in der vorangegangenen Saison in ihren Heimatligen für den Wettbewerb qualifiziert hatten. Es war die 22. Austragung des EHF-Pokals bzw. des IHF-Pokals. Titelverteidiger war THW Kiel. Die Pokalspiele begannen am 7. September  2002, das zweite Finalspiel fand am 3. Mai 2003 statt. Im Finale konnte sich FC Barcelona gegen Dinamo Astrachan durchsetzen.

Modus 
In Runde 1 starteten 18 niedriger eingestufte Vereine in den Wettbewerb. Dazu stießen in Runde 2 weitere 15 Mannschaften, die sich ebenso in der vorangegangenen Saison in ihren Heimatligen qualifiziert hatten, und die 8 Verlierer der Qualifikationsrunde 1 aus der EHF Champions League 2002/03. In Runde 3 stiegen weitere 9 höher eingestufte Mannschaften inklusive des Titelverteidigers ein und die 8 Verlierer der Qualifikationsrunde 2 aus der Champions League. Alle Runden inklusive des Finales wurden im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel durchgeführt.

Runde 1 
Die Hin- und Rückspiele fanden zwischen dem 7. September 2002 und 15. September 2002 statt.

|}

Runde 2 
Die Hin- und Rückspiele fanden zwischen dem 5. Oktober 2002 und 13. Oktober 2002 statt.

|}

Runde 3 
Die Hin- und Rückspiele fanden zwischen dem 9. November 2002 und 17. November 2002 statt.

|}

Runde 4 
Die Hin- und Rückspiele fanden zwischen dem 7. Dezember 2002 und 15. Dezember 2002 statt.

|}

Viertelfinals 
Die Hin- und Rückspiele fanden zwischen dem 28. Februar 2003 und 9. März 2003 statt.

|}

Halbfinals 
Die Hinspiele fanden am 29./30. März 2003 statt und die Rückspiele am 5. April 2003.

|}

Finale 
Das Hinspiel fand am 27. April 2003 in Astrachan statt, das Rückspiel am 3. Mai 2003 in Barcelona. Für die nächsten zehn Jahre war Barcelona der letzte Sieger im EHF-Pokal, der nicht aus Deutschland kam.

|}

Einzelnachweise 

EHF European League
Handballsaison 2002/03